Diego Marani ist der Name folgender Personen:

* Diego Marani (Autor) (* 1959), italienischer Übersetzer und Autor
 Diego Marani (Leichtathlet) (* 1990), italienischer Leichtathlet